Jepkemoi ist der Familienname folgender Personen:

 Florence Jepkemoi Barsosio (* 1976), kenianische Langstreckenläuferin
 Hyvin Kiyeng Jepkemoi (* 1992), kenianische Langstreckenläuferin
 Vivian Jepkemoi Cheruiyot (* 1983), kenianische Langstreckenläuferin
 Winnie Jepkemoi (* 1993), kenianische Langstreckenläuferin

Siehe auch:
 Chepkemoi
 Jepkemboi
 Kipkemoi